Мена Массуд (, , , род. 17 сентября 1991, Каир, Египет) — канадский актёр. Исполнил роль Аладдина в фильме Гая Ричи «Аладдин» (2019). Сыграл Терека Кассара в телесериале «Джек Райан» (2018) .

Ранняя жизнь и образование 
Родился 17 сентября 1991 года в семье коптов-христиан в Каире, Египет, вырос в Маркеме, Канада.

В начальной школе сыграл Питера Пэна в школьной постановке одноимённого мюзикла. Поступил в Торонтский университет, однако отчислился год спустя и поступил в Университет Райерсона на театральное отделение.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Райерсона
Копты
Киноактёры Канады